Die Odlum Brown Vanopen 2017 waren ein Tennisturnier für Damen in Vancouver. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 15. bis 20. August 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Vancouver